Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1988 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в місті Сеул, Південна Корея, з 15 по 24 жовтня.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 1988